Grandvilliers ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Grandvilliers (Eure)
 Grandvilliers (Oise)

Siehe auch:
 Grandvillers